Desa Pasirjaya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,19, long 107,52), Jawa Barat, 
 Desa Pasirjaya (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 106,77), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar